Massie ist der Familienname folgender Personen: 

 Allan Massie (* 1938), schottischer Journalist und Schriftsteller 
 Edward Massie (um 1619–1674/5), englischer General 
 Joseph Massie (??–1784), britischer Politökonom
 Ludwig Massie (1862–1928), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Matthew Massie, Ringname Matt Jackson (* 1985), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Young Bucks
 Nicholas Massie, Ringname Nick Jackson (* 1989), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Young Bucks
 Paul Massie (1932–2011), englischer Schauspieler
 Robert K. Massie (1929–2019), US-amerikanischer Historiker
 Thomas Massie (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Victor-Alphonse Massie (1854–1892), französischer Forschungsreisender

Siehe auch:
 Massi
 Massy
 Massee
 Masi